Der Lampang Football Club () ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Lampang, der in der ersten thailändischen Liga spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2010 gegründet. Man begann mit dem Spielbetrieb in der dritten Liga Thailands, der Regional League Division 2. Hier trat man in der Northern Region an. Bis 2015 spielte man drittklassig. 2015 wurde das Team Meister und stieg in die Zweite Liga auf.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Lampang Province Stadium, auch bekannt als Nong Kra Ting Stadium () in Lampang aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 5500 Personen. Eigentümer der Sportstätte ist die Lampang Provincial Administrative Organization.

Spielstätten seit 2010

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 - North: 2015 
 Thai League 2: 2021/22 (4. Platz)

Spieler  
Stand: 26. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer

Beste Torschützen seit 2016

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Lampang FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Lampang FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Lampang FC bei facebook.com

Einzelnachweise / Erläuterungen 

Lampang, FC
Sport (Lampang)
Gegründet 2010